

Primeira Liga

Narrativa 
O Benfica sagra-se campeão quase invicto, apenas perdendo um jogo. A única derrota, valeu 30% dos golos sofridos ao longo da época: o célebre jogo dos 7-1 em casa do arqui-rival Sporting.

Classificação

Melhores marcadores 

Futebol de 1986 em Portugal
Futebol de 1987 em Portugal
Campeonato Português de Futebol